

Politique 
 L'État de la Cité du Vatican est un État indépendant enclavé dans Rome en Italie.

Religion 
 Le Saint-Siège est l'organe central de l'Église catholique romaine et entité souveraine reconnue par le droit international, composé du Pape et de la Curie romaine.
 Une Métonymie pour désigner Église catholique romaine plus particulièrement dans le domaine de la doctrine
 La Curie romaine, ensemble des organismes administratifs du Saint-Siège
La Bibliothèque du Vatican
Les Archives secrètes du Vatican
La Maison d'édition du Vatican (Libreria Editrice Vaticana)

Localisation 
 La Colline du Vatican, colline le long du Tibre
 Le Vatican, Cité du Vatican, dans État de la Cité du Vatican
 Le Palais Apostolique, résidence du Pape
 La Basilique Saint-Pierre du Vatican
 Les Musées du Vatican
 Vatican (Louisiane) États-Unis

Musique 
 « Vatican Commandos » était un groupe de punk hardcore originaire de Darien, dans le Connecticut.
 Vatican était un groupe de street punk auteur d'un split avec Les Cadavres en 1982.
 Tiny Music... Songs from the Vatican Gift Shop est un album de Stone Temple Pilots, sorti en 1996.
 The Vatican (2009), album du groupe .

Autres 
 Les Règles du Vatican est un film documentaire franco-italien tourné en 2007, d'une durée de 75 min, réalisé par Alessandro Avellis.
 Les Caves du Vatican est un roman d'André Gide.